Максю́тов  — татарская и башкирская фамилия.

Известные носители:
 Максютов, Рашит Гарифович (1925—1997) — живописец, народный художник России.
 Максютов, Сафиулла Тазетдинович (1858—?) — мулла, депутат Государственной думы II созыва от Казанской губернии. 
 Максютов, Сахипзада Давлетшинович (1874—после 1931) — купец, депутат Государственной думы I созыва от Уфимской губернии.
 Максютов, Сергей Павлович (1925—1945) — Герой Советского Союза.
 Максютова, Нажиба Хаерзамановна (1932—2004) — доктор филологических наук, заслуженный деятель науки БАССР.